Marfan kan verwijzen naar:

 Antoine Marfan - een Franse kinderarts
 Syndroom van Marfan - een aangeboren en erfelijke afwijking van het bindweefsel